В цій статті перелічені населені острови Хорватії, відсортовані за кількістю жителів на 31 березня 2001 року. В хорватській частині Адріатичного моря знаходиться 1185 островів, з яких 718 класифікуються власне як острови, 389 як скелі і 78 як рифи. Таким чином, Хорватський архіпелаг є найбільшим в Адріатичному морі і другим після Грецького у всій середземноморській акваторії.

Із 718 островів тільки 47 мають постійне населення. В деяких джерелах говориться про 67 населених островів, до яких відносять всі острови, на яких є населені пункти, однак 20 із них втратили постійне населення в результаті депопуляції, яка виникла на островах внаслідок спаду економічної активності

Острови Хорватії були населені з часів Древньої Греції (наприклад, на Хварі люди жили уже між 3500 і 2500 роками до нашої ери. Діонісій Старший заснував колонії на Хварі і Висі в IV ст. до нашої ери). Загальне населення островів досягло максимуму в 1921 році, і становило 173 503 жителів, після чого стало знижуватись, до 1981 року досягнувши рівня 1850-х років. Депопуляція припинилась лиш в 1990-х роках: згідно з переписом населення 2001 року на островах проживало 121 606 осіб проти 110 953 в 1991 році.

Основу економіки островів складає сільське господарство (переважно виноградарство и вирощування оливок), риболовство і туризм. Місцева економіка розвинута відносно слабо, в той час, як вартість життя на островах вища, ніж на материку в середньому на 10—30 процентів, тому уряд Хорватії надає різні види підтримки і захисту за допомогою «Закону про острови» (), що стимулює економіку островів. Зокрема, жителям островів пропонується безкоштовний проїзд платними мостами й дешевші або й зовсім безкоштовні квитки на пороми.

Острови 

Легенда густоти населення в таблиці
<onlyinclude>

Див. також 
 Список островів Хорватії

Примітки 

Острови Хорватії